

Persone
Domenico Cotugno – anatomista e chirurgo italiano
Guillermo Cotugno – calciatore uruguaiano
Lorenzo Cotugno – poliziotto italiano
Nicolás Cotugno – arcivescovo cattolico italiano naturalizzato uruguaiano
Raffaele Cotugno – politico italiano
Stefano Cotugno – finanziere italiano

Altro
Liceo ginnasio Domenico Cotugno – liceo italiano situato all'Aquila